Schleswig kan avse:
 Schleswig-Holstein – Tysklands nordligaste förbundsland, med gräns mot Danmark
 Schleswig (stad) – en stad i delstaten Schleswig-Holstein i norra Tyskland
 Schleswig (landskap) –  ett historiskt landskap och tidigare danskt hertigdöme (800-talet–1864), som i dag utgör nordliga delen av Schleswig-Holstein i Tyskland
 Provinsen Schleswig-Holstein –  var en provins i Preussen och existerade från 1868 till 1946
 Nordslesvig –  den danska delen av Sønderjylland (1920–)
 Sydslesvig –  ett landområde mellan den dansktyska gränsen och floderna Eider och Levensau, inklusive de nordfrisiska öarna

Se även
 Sønderjylland –  den idag vanliga beteckningen på den sydligaste danska delen av den jylländska halvön, Nordslesvig. Namnet har dock tidigare betecknat hela landskapet Slesvig.